Museo della città e del territorio – a Monsummano Terme
 Museo della città e del territorio di Sepino – a Sepino
 Museo della città e del territorio – a Vetralla